Aglais nigrita är en fjärilsart som beskrevs av Fickert 1897. Aglais nigrita ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
nigrita